Александр Барашков:
 Барашков, Александр Васильевич (1931—2001) — слесарь, депутат Верховного Совета СССР; Герой Социалистического Труда.
 Барашков, Александр Игоревич (известен под фамилией Асов, псевдоним Александр Бу́сов; род. 1964) — российский писатель и поэт, журналист.